Chris Brown (musicus) (1953)
 Chris Brown (zanger) (1989), Amerikaans r&b-zanger
 Chris Brown (rockmuzikant), Amerikaans zanger van de Rockband Trapt
 Chris Brown (atleet) (1978), Bahamaans sprinter
 Chris Brown (honkballer) (1961-2006), Amerikaans honkbalspeler
 Chris Brown (voetballer, 1977), Amerikaans voetballer
 Chris Brown (voetballer, 1984), Brits voetballer, spelend bij de Blackburn Rovers (2015)
 Chris Brown (voetballer, 1985), Amerikaans keeper
 Chris Brown (hockeyspeler) (1961), Nieuw-Zeelands hockeyspeler